Seznam ozvezdij, ki jih je Mednarodna astronomska zveza (IAU) natančno določila za celotno nebesno kroglo, zložen po slovenskih imenih. 12 ozvezdij ob ekliptiki spada v zodiakalna ozvezdja, 27 jih leži severno in 49 južno od zodiakalnih ozvezdij.

Sklici

Viri 

 

Ozvezdja
Ozvezdja